Леоново — название населённых пунктов, парка и железнодорожной платформы:

Белоруссия 
 Леоново — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Леоново — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Леоново — посёлок в Копыльском районе Минской области.

Россия

Владимирская область 
 Леоново — железнодорожная платформа Горьковского направления МЖД в Петушинском районе.
 Леоново — деревня в Гороховецком районе.
 Леоново — деревня в Петушинском районе.

Вологодская область 
 Леоново — деревня в Великоустюгском районе.
 Леоново — деревня в Шекснинском районе.

Калужская область 
 Леоново — деревня в Износковском районе.
 Леоново — деревня в Ульяновском районе.

Костромская область 
 Леоново — деревня в Буйском районе.
 Леоново — деревня в Костромском районе.

Ленинградская область 
 Леоново — деревня в Тихвинском районе.

Москва 
 Леоново — бывшее село, вошедшее в состав Москвы.
 Леоново — парк в Северо-Восточном административном округе.

Московская область 
 Леоново — деревня в Егорьевском районе.
 Леоново — деревня в Воскресенском районе.
 Леоново — село в городском округе Истра.
 Леоново — деревня в городском округе Истра.
 Леоново — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Леоново — деревня в Талдомском районе.
 Леоново — деревня в Чеховском районе.

Псковская область 
 Леоново — бывшая деревня в Бежаницком районе.
 Леоново — деревня в Невельском районе.
 Леоново — деревня в Опочецком районе.
 Леоново — деревня в Печорском районе.
 Леоново — деревня в Псковском районе.

Смоленская область 
 Леоново — деревня в Ельнинском районе.
 Леоново — деревня в Новодугинском районе.
 Леоново — деревня в Сафоновском районе.
 Леоново — деревня в Угранском районе.
 Леоново — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Леоново — деревня в Бежецком районе.
 Леоново — деревня в Бельском районе.
 Леоново — деревня в Зубцовском районе.
 Леоново — деревня в Кимрском районе.
 Леоново — деревня в Рамешковском районе.

Ярославская область 
 Леоново — деревня в Некоузском районе.